Диоген (Διογένης) е гръцко име, носено от няколко важни исторически фигури:

 Диоген Синопски (412-323 г. пр.н.е.), познат повече като Диоген Циника или просто Диоген;
 Диоген Аполониат (ок. 460 г. пр.н.е.), философ;
 Диоген Стоика (Диоген от Селеукия) (ок. 150 г. пр.н.е.);
 Диоген Лаерций (между 200-500 г.), историк;
 Диоген Еноандски (2 век), епикуреец;
 Диоген Юдейски (fl. c. 100-76 BCE), генерал и съветник на асмонейския цар Александър Яней;
 Диоген Вавилонски, гръцки философ;
 Диоген, херцог на Сирмиум (11 век).